Vînohradne (în ) este un sat în comuna Kobleve din raionul Berezanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Vînohradne era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%), găgăuză (%) și română (%).

Note 

Leninka, Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Leninka, Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Leninka, Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Românii de la est de Nistru